Matthew Ryan (paardensport) (1964), een Australisch ruiter
 Matthew Ryan (roeier) (1984), een Australisch roeier
 Mathew Ryan (1992), een Australisch voetballer
 Matthew Ryan (regisseur), een Australische toneelschrijver en -regisseur
 Matthew Ryan (burgemeester), Amerikaanse burgemeester van Binghamton